Schellenberg se poate referi la:
Schellenberg, o comună din Liechtenstein,
Șelimbăr, în germană Schellenberg, o comună în județul Sibiu,
Bătălia de la Șelimbăr, cunoscută în istoriografia mai veche drept Bătălia de la Schellenberg.